Название Голбе́я () носят несколько объектов в Белоруссии:

 Голбея — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Голбея — озеро в Поставском районе Витебской области.
 Голбея — городище в Поставском районе Витебской области.